

Astronomia 
 6424 Ando – asteroide della fascia principale

Persone

Andō
Kozue Andō – calciatrice giapponese
Masanobu Andō – attore giapponese
Masashiro Andō – calciatore giapponese
Masashiro Andō – regista giapponese
Miki Andō – ex pattinatrice artistica su ghiaccio giapponese
Momofuku Andō – inventore giapponese
Natsumi Andō – fumettista giapponese
Nozomi Andō – attrice giapponese
Seiya Andō – cestista giapponese
Shigeru Andō – giocatore di calcio a 5 giapponese
Shunsuke Andō – calciatore giapponese
Shūto Andō – cestista giapponese
Tadao Andō – architetto giapponese

Andò
Antonio Andò – politico italiano, figlio di Oscar
Biagio Andò – politico italiano, padre di Salvo
Flavio Andò – attore italiano
Oscar Andò – politico italiano, padre di Antonio
Roberto Andò – regista, sceneggiatore e scrittore italiano 
Salvo Andò – politico, giurista e docente universitario italiano, figlio di Biagio

Geografia 
Ando – comune del distretto di Ikoma, Giappone

Altro 
Ando Masahashi – personaggio di Heroes